Всеми́рная федера́ция ша́хматной компози́ции () — международная ассоциация, высший орган, регулирующий деятельность в области шахматной композиции. В 2021 году членами федерации состояли 42 страны.

Создана в 1956 году на своём первом съезде в Будапеште и до 2010 года входила в состав Международной шахматной федерации как Постоянная комиссия ФИДЕ по шахматной композиции  (). С октября 2010 года WFCC независима от ФИДЕ, хотя обе организации тесно сотрудничают.

Структура 
Кроме стран, в WFCC входят почётные индивидуальные члены (в том числе все президенты организации).

Основные органы управления:
 World congress of chess composition (WCCC) — встреча делегатов, обычно один раз в год  
 Президиум (Президент и три Вице-президента) 
 Казначей и Аудитор 
 Делегаты 
 Комитеты

Деятельность 
Цель Федерации — развитие и распространение шахматной композиции. Основные направления деятельности WFCC вытекают из его цели; они включают:
 формулирование правил и руководств во всех областях шахматной композиции;
 организация официальных международных конкурсов композиторов и решателей;
 публикация сборников шахматных этюдов и задач;
 присвоение званий особо достойным лицам, занимающимся шахматной композицией.

Федерация проводит международные соревнования:
 Личный чемпионат мира по составлению шахматных композиций (WCCI);
 Командный чемпионат мира по составлению шахматных композиций (WCCT);
 Чемпионат мира по решению шахматных задач и этюдов (WCSC).

Федерация присуждает звания особо достойным представителям шахматной композиции, в том числе решателям, композиторам и судьям, а именно:
 Международный мастер по шахматной композиции;
 Гроссмейстер ФИДЕ по шахматной композиции;
 Международный арбитр по шахматной композиции.

Федерация проводит ежегодные конгрессы (WCCC).

Современный статус 
В 2009 году ФИДЕ вывела комиссию по шахматной композиции (PCCC) из состава своих комиссий. В том же году был создан «Международный союз шахматной композиции» (), а в 2010 году организация получила окончательное название «Всемирная федерация шахматной композиции» с официальным юридическим адресом в Берне (Швейцария).

WFCC в настоящее время рассматривает Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) как партнёра во всех вопросах, связанных с шахматной композицией. Остаются неясными статусы присваиваемых WFСС званий (например, «гроссмейстер ФИДЕ по шахматной композиции») и издаваемого сборника лучших произведений шахматной композиции за 3 года («Альбом ФИДЕ»).

Страны  
На 2021 год членами WFCC являются 42 страны:

Президенты Всемирной федерации по шахматной композиции  
 Д. Неукомм (Венгрия) в 1956—1957;
 Н. Петрович (Югославия) в 1958—1966;
 К. Мэнсфилд (Великобритания) в 1966—1971;
 Г. Йенш (ФРГ) в 1971—1974;
 Я. Ханнелиус (Финляндия) в 1974—1986;
 К. Венда (Австрия) в 1986—1994;
 Б. Форманек (Словакия) в 1994—2002;
 Д. Райс (Великобритания) в 2002—2006;
 У. Авнер (Израиль) в 2006—2010.
 Х. Фуйяксис (Греция) с 2010.

Вице-президенты от СССР — А. Казанцев в 1956—1965, Б. Сахаров в 1965—1972, И. Ляпунов в 1972—1982, В. Чепижный в 1982—1988, Г. Надареишвили с 1988.

Конгрессы Всемирной федерации шахматной композиции  
{| class="sortable wikitable"
! Год !! Город  !! Страна  !! Стран-делегатов
|-
| 1956 || Будапешт ||  ||4
|-
| 1957 || Вена ||  ||6
|-
| 1958 || Пиран ||  ||11
|-
| 1959 || Висбаден ||  ||12
|-
| 1960 || Лейпциг ||  ||10
|-
| 1961 || Москва ||  ||10
|-
| 1962 || Золотурн ||  ||8
|-
| 1964 || Тель-Авив ||  ||6
|-
| 1965 || Рединг ||  ||11
|-
| 1966 || Барселона ||  ||12
|-
| 1967 || Тампере ||  ||13
|-
| 1968 || Аркашон ||  ||15
|-
| 1969 || Варна ||  ||14
|-
| 1971 || Гаага ||  ||14
|-
| 1972 || Пула ||  ||15
|-
| 1973 || Имола ||  ||13
|-
| 1974 || Висбаден ||  ||21
|-
| 1975 || Тбилиси ||  ||16
|-
| 1976 || Рибе ||  ||18
|-
| 1977 || Малинска ||  ||18
|-
| 1978 || Кентербери ||  ||19
|-
| 1979 || Хювинкяа ||  ||17
|-
| 1980 || Винер-Нойштадт ||  ||21
|-
| 1981 || Арнем ||  ||18
|-
| 1982 || Варна ||  ||17
|-
| 1983 || Бат-Ям ||  ||13
|-
| 1984 || Сараево ||  ||16
|-
| 1985 || Риччионе ||  ||19
|-
| 1986 || Фонтене-су-Буа ||  ||19
|-
| 1987 || Грац ||  ||20
|-
| 1988 || Будапешт ||  ||22
|-
| 1989 || Борнмут ||  ||23
|-
| 1990 || Бенидорм ||  ||22
|-
| 1991 || Роттердам ||  ||23
|-
| 1992 || Бонн ||  ||23
|-
| 1993 || Братислава ||  ||25
|-
| 1994 || Бельфор ||  ||23
|-
| 1995 || Турку ||  ||26
|-
| 1996 || Тель-Авив ||  ||27
|-
| 1997 || Пула ||  ||28
|-
| 1998 || Санкт-Петербург ||  ||30
|-
| 1999 || Нетания ||  ||27
|-
| 2000 || Пула ||  ||26
|-
| 2001 || Вагенинген ||  ||29
|-
| 2002 || Порторож || ||29
|-
| 2003 || Москва ||  ||29
|-
| 2004 || Халкидики ||  ||31
|-
| 2005 || Эретрия ||  ||30
|-
| 2006 || Вагенинген ||  ||31
|-
| 2007 || Родос  ||  ||29
|-
| 2008 || Юрмала ||  || 28
|-
| 2009 || Рио-де-Жанейро ||  || 26
|-
| 2010 || Крит ||  || 31
|-
| 2011 || Ези ||  || 32
|-
| 2012 || Кобе ||  || 28
|-
| 2013 || Батуми ||  || 27
|-
| 2014 || Берн ||  || 27
|-
| 2015 || Оструда ||  || 30
|-
| 2016 || Белград ||  || 31
|-
| 2017 || Дрезден ||  || 30
|-
| 2018 || Охрид ||  || 26
|-
| 2019 || Вильнюс ||  || 26
|}

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Всемирной федерации шахматной композиции (WFCC)
 

Шахматные организации
Шахматная композиция